Lazi magyar könyvkiadó

Fülöp-szigetek
Lazi város Siquijor tartományban

Horvátország
Lazi falu Čabar községben, Zágráb megyében
Lazi Krapinski falu Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében
Lazi Turopoljski falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Crni Lazi falu Čabar községben, Zágráb megyében
Podslemeni Lazi falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Stari Lazi falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Trški Lazi falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Montenegró
Lazi falu Berane községben

Szlovénia
Dolenji Lazi falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Gorenji Lazi falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban